Rochtchine (masculin ; ) ou Rochtchina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoli Rochtchine (1932-2016), lutteur soviétique
 Mikhaïl Rochtchine (1933-2010), écrivain, dramaturge et scénariste russe
 Nadejda Rochtchina (1954-), rameuse soviétique
 Tatiana Rochtchina (1941-), joueuse de voley-ball soviétique

Patronyme russe